Укок — плоскогорье в Республике Алтай
 Укок (озеро) — озеро на плоскогорье Укок
 Укок (перевал) — перевал на западе плоскогорье Укок, на границе России и Казахстана
 Укок (река) — река на плоскогорье Укок, левый приток реки Акалаха
 Природный парк Укок — природный парк в южной части плоскогорья Укок
 Музыка
 Укок — альбом русской фолк-группы «Рада и Терновник» и Ногона Шумарова, изданный в 2013 году.